Ni Dieu ni maître est à l'origine une devise du mouvement anarchiste. L'expression peut aussi désigner :

Audiovisuel 

 Ni Dieu ni maître (), film de Graham Baker sorti en 1991 ;
 Ni Dieu ni maître, une histoire de l'anarchisme, série documentaire de Tancrède Ramonet sortie en 2016.

Littérature et presse 

 Ni Dieu ni Maître, journal fondé en 1880 par Auguste Blanqui ;
 Ni Dieu ni maître. Histoire et anthologie de l'anarchie, livre de Daniel Guérin paru en 1965 ;
 Ni Dieu ni maître. Auguste Blanqui, l’enfermé, bande dessinée de Maximilien Le Roy (scénario) et Loïc Locatelli Kournwsky (dessinateur et coloriste), publiée en 2014.

Musique

Albums 

 Ni Dieu ni Maître, album de  paru en 2000 ;
 Ni Dieu ni maître, album de Damien Saez paru en 2019.

Chansons 

 Ni Dieu ni Maître, chanson de Léo Ferré enregistrée une première fois en 1965 et une deuxième fois en 1973 ;
 Ni Dieu ni Maître, chanson du groupe La Canaille sortie le , qui a servi de programmation musicale lors du troisième volet de la série de reportages sur les attentats du , par Patrick Pesnot et Monsieur X ;
 Ni Dieu ni Maître, chanson d'Emmanuel Tugny ;
 Ni Dieu ni Maître, chanson de Jean-Louis Murat.